BiH:
 Krivajevići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Krivajevići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj